

Cinema 
 Jinx – film del 1919 diretto da Victor Schertzinger
 Jinx – film del 2010 diretto da Muhammad Yusuf

Fumetti 
 Jinx – personaggio dei fumetti della DC Comics
 Jinx – serie a fumetti pubblicata prima dalla Caliber Comics e poi dalla Image Comics
 Mister Jinx – personaggio dei fumetti di Martin Mystère

Musica 
 Jinx – gruppo musicale croato
 Jinx – album di Rory Gallagher del 1982

Televisione 
 Jinx - Fornelli e magie (Jinx) – serie televisiva britannica del 2009

Videogiochi 
 Jinx – campione giocabile di League of Legends
Jinx – videogioco per Playstation del 2003

Altro 
Jynx – un Pokémon